Мкртыч Радикович Маркарян () — советский футболист, защитник.

В чемпионате СССР играл за команды «Арарат» Ереван (1980—1981, 1984—1988) и «Нистру» Кишинёв (1983). Всего провёл 159 матчей, забил 4 гола.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Зимбру»